Stenoonops är ett släkte av spindlar. Stenoonops ingår i familjen dansspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dansspindlar
Stenoonops